TR-10 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der türkischen Provinz
 OGLE-TR-10, ein 4500 Lichtjahre von der Erde entfernter Gelber Zwerg im Sternbild Schütze

TR10